Die CIMB Malaysian Open 2005 fanden in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren fand vom 14. bis 19. November 2005 statt und war Teil der PSA World Tour 2005/06. Es gehörte zur Kategorie 3 Star und war mit 30.000 US-Dollar dotiert. Das Turnier der Damen wurde vom 25. bis 30. Juli 2005 ausgetragen und war Teil der WSA World Tour 2004/05. Es gehörte zur Kategorie Silver 25 und war mit 31.000 US-Dollar dotiert.

Vorjahressieger Mohd Azlan Iskandar scheiterte in diesem Jahr im Halbfinale an Ong Beng Hee, der auch das Turnier gewann. Er besiegte im Finale Wael El Hindi mit 13:11 und 11:6, 8:11, 11:7. Titelverteidiger bei den Damen war Vanessa Atkinson, die auch in diesem Jahr das Endspiel erreichte. In diesem traf sie wie im Vorjahr auf Nicol David, die das Finale dieses Jahr mit 3:9, 9:3, 1:9, 9:1 und 9:4 gewann. Es war Davids erster Titelgewinn bei diesem Turnier.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus je 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden jeweils gesetzt. Per Wildcard erhielten Mohd Nafiizwan Adnan und Sharon Wee einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

 
2005
PSA World Tour 2005/06
WSA World Tour 2004/05